The Hanged Man (1964), een film van Don Siegel
The Hanged Man (1974), een film van Michael Caffey
The Hanged Man (2007), een film van Neil H. Weiss
The Hanged Man (televisieserie), een Britse televisieserie